Der Name Tablat bezeichnet:
 Tablat oder Tāblat, Stadt in der Provinz Medea, Algerien
 Bezirk Tablat, ehemaliger Bezirk im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Tablat SG, ehemalige politische Gemeinde im Kanton St. Gallen, heute Bürgergemeinde und ein Ortsteil der Stadt St. Gallen
 Tablat ZH, eine Ortschaft im oberen Tösstal, Kanton Zürich, Schweiz